A VII. Unicum-kupát 2002. augusztus 8. - augusztus 11. között rendezték, hagyományosan a Margit-szigeten található Hajós Alfréd uszodában.

Résztvevők
A tornán 6 válogatott vett részt:
  Magyarország
  Amerikai Egyesült Államok
  Ausztrália
  Jugoszlávia
  Németország
  Olaszország

Mérkőzések

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

Végeredmény

Források
 
 
 
 
 
 
 

Nemzeti vízilabda-válogatottak tornái
Unicum